

Cinema  
Copper – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Independent Moving Pictures Co. of America (IMP)
Copper – cortometraggio del 2010 diretto da Bivas Biswas
Copper – cortometraggio del 2012 diretto da Jack O'Donnell

Geografia 
Copper – fiume dell'Alaska (USA)
Copper – montagna del Colorado (USA)

Informatica 
Copper – componente interno dei computer Amiga

Persone 
Basil Copper – scrittore britannico
Kahleah Copper – cestista statunitense
Terrance Copper – giocatore di football americano statunitense

Televisione 
Copper – serie televisiva statunitense trasmessa dal 2012